Кодры () может обозначать:

 Кодры — возвышенность в Молдавии и лес на этой возвышенности
 «Кодры» — научный заповедник в Молдавии
 «Кодры» — журнал в Молдавии
 «Кодры» — роман молдавского писателя Иона Чобану
 Кодру — город в Молдавии
 Кодру — село в Теленештском районе Молдавии
 «Кодру» — бывший молдавский футбольный клуб из города Калараш
 «Кодру» — молдавский футбольный клуб, базирующийся в коммуне .
 «Динамо-Кодру» — прежнее название футбольного клуба «Торентул» из Кишинёва.

См. также 
 Кодр (мифология)
 Новый Кодру